Євпаторія — сучасне місто на заході Криму.
 Євпаторія — стародавнє місто, що існувало на місці сучасного Інкермана.
 Євпаторія — аеродром в місті Євпаторія.
 Євпаторія-Вантажна — вантажна станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці у місті Євпаторії.
 Євпаторія-Курорт — пасажирська станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці у місті Євпаторії.
 Євпаторія-2500 — футбольний клуб з Євпаторії.
 Євпаторія — протипожежний катер ВМС України.